Джордана Брустър е американска актриса с бразилски и американски произход, родена в Панама.

Биография

Филмография

Кино

Външни препратки 
 

Американски актриси
Деца актьори
Възпитаници на Йейлския университет
Панамци